La Tossa de la Reina és una muntanya de 1.114 metres  que es troba entre els municipis d'Alfara de Carles i de Tortosa, a la comarca catalana del Baix Ebre.

Referències 

Muntanyes d'Alfara de Carles
Muntanyes de Tortosa